

Crimea
 Čajkino – centro abitato del Distretto di Čornomors'ke
 Čajkino – centro abitato del Distretto di Džankoj
 Čajkino – centro abitato del Distretto di Simferopoli

Russia
 Čajkino – centro abitato dell'Oblast' di Brjansk
 Čajkino – centro abitato della Baschiria
 Čajkino – centro abitato del Territorio dell'Altaj
 Čajkino – centro abitato dell'Oblast' di Kaliningrad nel Gur'evskij rajon
 Čajkino – centro abitato dell'Oblast' di Kaliningrad nel Pravdinskij rajon
 Čajkino – centro abitato dell'Oblast' di Omsk
 Čajkino – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl'
 Čajkino – centro abitato dell'Oblast' di Tver'
 Čajkino – centro abitato dell'Oblast' di Pskov

Ucraina
 Čajkino – nome russo di Čajkyne nell'Oblast' di Černihiv
 Čajkino – nome russo di Čajkyne nell'Oblast' di Cherson